Het seizoen 1982/83 van de Belgische Vierde Klasse ging van start op 4 september 1982 en eindigde op 26 juni 1983. 

KHO Merchtem won in Vierde Klasse A, R. Union Saint-Gilloise won in Vierde Klasse B, R. Tilleur FC won in Vierde Klasse C en R. Stade Waremmien FC won in Vierde Klasse D.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Derde Klasse voor de start van het seizoen:
 K. Willebroekse SV (rechtstreeks uit 3A)
 R. Tilleur FC (rechtstreeks uit 3B)
 VC Rotselaar (rechtstreeks uit 3B)
 KVK Tienen (competitiefraude)

Gepromoveerde teams
Deze teams waren gepromoveerd uit de Eerste Provinciale voor de start van het seizoen:

Antwerpen
 K. Merksem SC
 KVV Vosselaar

Brabant
 FC Liedekerke
 KHO Merchtem

Limburg
 White Star Beverst

Oost-Vlaanderen
 KMSK Deinze

West-Vlaanderen
 K. White Star Lauwe

Henegouwen
 RUS Binchoise

Luik
 R. Herve FC
 R. Alliance Melen-Micheroux

Luxemburg
 FC Saint-Hubert

Namen
 UBS Auvelais

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Derde Klasse op het eind van het seizoen:
 KHO Merchtem (kampioen 4A)
 R. Union Saint-Gilloise (kampioen 4B)
 R. Tilleur FC (kampioen 4C)
 R. Stade Waremmien FC (kampioen 4D)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Eerste Provinciale op het eind van het seizoen:
 SK Gullegem (rechtstreeks uit 4A)
 VC Zwevegem Sport (rechtstreeks uit 4A)
 KFC Meulebeke (rechtstreeks uit 4A)
 VC Rotselaar (rechtstreeks uit 4B)
 Ourodenberg Sport (rechtstreeks uit 4B)
 R. Crossing Club de Schaerbeek (rechtstreeks uit 4B)
 RCS Condruzien (rechtstreeks uit 4C)
 R. Herve FC (rechtstreeks uit 4C)
 R. Dinant FC (rechtstreeks uit 4C)
 R. Alliance Melen-Micheroux (rechtstreeks uit 4D)
 Herderen Hedra (rechtstreeks uit 4D)
 Union Momalloise (rechtstreeks uit 4D)

Eindstand

Vierde Klasse A

Vierde Klasse B

Vierde Klasse C

Noot: UR Namur en RCS Condruzien eindigden op een gedeelde 14e plaats. Om te bepalen wie zou degraderen werd er een testwedstrijd gespeeld. Deze eindigde na verlengingen op 1-1. UR Namur won na penalty's.

Vierde Klasse D

Eindronde tweede gerangschikten
De vier teams die op de tweede plaats eindigden speelden een eindronde. Indien er een extra plaats zou vrijkomen in een hogere reeks, dan promoveerde de winnaar van de eindronde. Er was echter geen bijkomende promovendus.

Ronde 1
In de eerste ronde werden telkens twee teams tegen elkaar uitgeloot. De winnaars speelden de finale.

Finale
De twee winnaars van ronde 1 speelden een finale om te bepalen wie kans maakte op promotie in geval van een vrijgekomen plaats.

Referenties
 Belgian Soccer Database
 RSSSF

Vierde klasse voetbal België
Belgie 4